Эвералдо Матсуура (; 1 октября 1970, Маринга) — бразильский шахматист, гроссмейстер (2011).

Спортивная биография 
Двукратный чемпион Бразилии (1991, 2016).

Многократный участник различных соревнований в составе национальной сборной по шахматам:
 2 олимпиады (1998, 2002).
 2 командных чемпионата мира среди участников до 26 лет (1991, 1995).
 1-й командный чемпионат Южной Америки (1989) в Мар-дель-Плате. Сборная Бразилии заняла 2-е место.
 4 Панамериканских командных чемпионата (1991, 1995, 2003, 2013). Завоевал 4 медали в команде (2 серебряные, 2 бронзовые) и 2 серебряные медали в индивидуальном зачёте.

Участник 4-го Кубка мира по шахматам (2007) в г. Ханты-Мансийске (выбыл в 1-м круге, проиграв С. Карякину) и 14-го  (2008) в Бока-Ратоне (14-е место, 63 участника).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Эвералдо Матсууры на шахматных олимпиадах
 Выступления Эвералдо Матсууры в Кубках мира
 Выступления Эвералдо Матсууры в командных чемпионатах мира среди участников до 26 лет
 Выступления Эвералдо Матсууры в Панамериканских командных чемпионатах
 Выступления Эвералдо Матсууры в Панамериканских личных чемпионатах
 Выступления Эвералдо Матсууры в командных чемпионатах Южной Америки

Шахматисты Бразилии